Sainte-Geneviève – Aisne
Sainte-Geneviève – Manica
Sainte-Geneviève – Meurthe e Mosella
Sainte-Geneviève – Oise
Sainte-Geneviève – Senna Marittima
Sainte-Geneviève – Missouri